Фройденштадт:

 Фройденштадт — город в Германии, районный центр, курорт, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Фройденштадт — район в Германии.